Магомед Азиевич Парчиев () — дзюдоист, двукратный чемпион СССР по дзюдо (1981, 1982), бронзовый призёр чемпионата Европы (1982), мастер спорта СССР международного класса по дзюдо 1983 года.

Биография 
Родился в 1959 году в городе Назрани. Первым его тренером был Яхья Мерешков. Впоследствии Парчиев поехал учиться в Майкоп, где его тренером стал Якуб Коблев.

В 1988 году погиб в Майкопе в результате огнестрельного ранения.

Спортивные достижения 
 Чемпионат СССР по дзюдо 1981 года — .
 Чемпионат СССР по дзюдо 1982 года — .
 Чемпионат СССР по дзюдо 1984 года — .

Награды 
 Орден «За заслуги» (Ингушетия) .

Память 
 Проводится ежегодный турнир памяти Магомеда Парчиева по дзюдо.
 Его именем названа улица в Назрани (Улица Парчиева).
 В 2003 году имя Магомеда Парчиева было присвоено стадиону в городе Магас.

Примечания

Ссылки 
 
 МАГОМЕД ПАРЧИЕВ 
 На открытии Всероссийского турнира по дзюдо. 

Чемпионы СССР по дзюдо
Застреленные в СССР